Roseldorf heißen folgende geographische Objekte:

 Roseldorf (Gemeinde Großmugl), Ortschaft und Katastralgemeinde von Großmugl, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Roseldorf (Gemeinde Sitzendorf), Katastralgemeinde von Sitzendorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich